Caity Lotz – attrice e modella statunitense
 Ingrid Lotz – ex discobola tedesca
 Marc Lotz – ex ciclista su strada olandese